Alison Brie Schermerhorn – attrice statunitense
 Caroline Webster Schermerhorn Astor – socialite statunitense
 Sarah Schermerhorn – ex pallavolista statunitense
 Willem Schermerhorn – politico olandese